Miejscowości w USA:
 Freeborn – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
Gminy w USA:
 Freeborn (ang. Freeborn Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Freeborn (ang. Freeborn Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dunklin
 Freeborn (ang. Freeborn Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Eddy
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Freeborn (ang. Freeborn County) – w stanie Minnesota

pt:Freeborn (Minnesota)